Вільям Колгейт (; 1783-1857) — американський підприємець і торговець XIX століття.

 Colgate (Колґейт-Палмолів) — американська транснаціональна компанія з виготовлення засобів гігієни.
 *  — університет в США.